Alessandro Dal Fabbro – giocatore di curling italiano
Beniamino Dal Fabbro – poeta, scrittore, critico musicale e traduttore italiano
Corrado Dal Fabbro – bobbista e dirigente sportivo italiano
Luca Dal Fabbro – attore, doppiatore, direttore del doppiaggio e dialoghista italiano
Nino Dal Fabbro – attore, doppiatore e regista italiano